Nozay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Nozay (Aube) im Département Aube
Nozay (Essonne) im Département Essonne
Nozay (Loire-Atlantique) im Département Loire-Atlantique